A Sveta Jelena (Szent Ilona) nevű települések templomuk védőszentjének nevét viselik:

 Horvátország
Sveta Jelena falu Mošćenička Draga  községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Sveta Jelena falu Zengg  községben, Lika-Zengg megyében